Лагуново — название населённых пунктов в России:

 Лагуново — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Лагуново — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Лагуново — село в Сарапульском районе Удмуртии.
 Лагуново — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.